«Sexy Bitch» ― сингл французского диджея Дэвида Гетты при участии Эйкона с его четвертого студийного альбома One Love. Он был представлен на радиостанциях 1 сентября 2009 года в США.

Песня достигла коммерческого успеха во всем мире. Она вошла в первую 5-ку в нескольких странах, возглавив чарты Австралии, Австрии, Канады, Германии, Новой Зеландии и Великобритании. «Sexy Bitch» заняла 5-е место в Billboard Hot 100 и стала первым хитом Гетты в США. Эта песня также стала самой продаваемой песней Гетты в США, став трижды платиновой с продажами 3 507 000 копий по состоянию на март 2014 года.

Критика
Майкл Менахем из журнала Billboard высоко оценила песню, написав: Ник Левин из Digital Spy оценил песню в три звезды, выразив некоторое недовольство текстом. В обзоре One Love for the Same publication Дэвид Боллс предложил менее оптимистичный взгляд на песню. Дэвид Джеффрис из AllMusic отметил трек как один из самых ярких в альбоме. Эрик Линдал Мартин похвалил трек за динамичный ритм.

Музыкальный клип
Режиссером клипа выступил Стивен Шустер. Съемки прошли на Ибице, Барселона, Испания, и в Суиндоне, Англия, 27 июля 2009 года.

Трек-лист
 UK CD single
 "Sexy Bitch"  – 3:14
 "Sexy Bitch" (extended version)   – 5:12
 French CD single
 "Sexy Bitch" – 3:14
 "Sexy Bitch" (Chuckie & Lil Jon Remix) – 5:58
 "Sexy Chick" (US version) – 3:13
 "Sexy Bitch" (video)
 European CD single
 "Sexy Bitch" (Chuckie & Lil Jon Remix)  – 5:58
 "Sexy Bitch" (Koen Groeneveld Remix)   – 7:15
 "Sexy Bitch" (Koen Groeneveld Remix) (David Guetta Vocal Re-Edit)   – 7:30
 "Sexy Bitch" (Abel Ramos Atlanta With Love Remix)   – 7:13
 "Sexy Bitch" (Afrojack Remix)   – 4:45
 "Sexy Bitch" (extended version)   – 5:12
 "Sexy Bitch"  – 3:14
 US CD single
 "Sexy Bitch" (Chuckie & Lil Jon Remix)  – 5:58
 "Sexy Bitch" (Koen Groeneveld Remix)   – 7:15
 "Sexy Bitch" (Koen Groeneveld Remix) (David Guetta Vocal Re-Edit)   – 7:30
 "Sexy Bitch" (Abel Ramos Atlanta With Love Remix)   – 7:13
 "Sexy Bitch" (Afrojack Remix)   – 4:45
 "Sexy Bitch" (Footlose Remix)   – 5:12
 "Sexy Bitch" (album version) – 3:14
 "Sexy Bitch" (extended version)   – 5:12
 "Sexy Bitch" (extended instrumental)   – 5:12
 "Sexy Chick" (clean album version) – 3:14
 "Sexy Chick" (clean album version extended) – 5:12

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Песни 2009 года
Синглы 2009 года
Песни Давида Гетта
Песни Эйкона
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы Virgin Records
Синглы EMI Records